Guarnició, menjar que acompanya un plat vegeu acompanyament (menjar)
 Guarnicions o guarniment, corretges, collar, brides, etc., confeccionats per un baster que es posen a un cavall, mul o bou 
 Guarnició (tropes), tropes aquarterades en una població, plaça forta, etc